Ел Дескансадеро има више значења:

 Ел Дескансадеро (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дескансадеро (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дескансадеро (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику